Le Capitole de l'État d'Oklahoma est situé dans la ville d'Oklahoma City aux États-Unis.

Son dôme a une hauteur de  et est surmonté d'une statue en bronze de  de haut représentant un amérindien.

Liens externes 

 

Politique en Oklahoma
Oklahoma
Bâtiment en Oklahoma
Registre national des lieux historiques à Oklahoma City
Registre national des lieux historiques en 1976